Dark City (1998) — filme com William Hurt, lançado em Portugal como "Cidade das Sombras"
 City of Ember — filme (2008) com William Hurt, lançado no Brasil como "Cidade das Sombras"

Desambiguações de cinema